Smith Farmhouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Smith Farmhouse (Lake City, Iowa), NRHP-ID 90001206
 Smith Farmhouse (Pasquo, Tennessee), NRHP-ID 83004239